Ел Рефлехо има више значења:

 Ел Рефлехо (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефлехо, Ранчо Нуево (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефлехо (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику